Terhune House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Terhune House (Paramus, New Jersey), NRHP-ID 82005390
 Terhune House (Wyckoff, New Jersey), NRHP-ID 83001552

Siehe auch:
 Terhune-Hopper House